Веллс або Уеллс ( або Welles) — англійське прізвище.

 Аллан Веллс (1952) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1980).
 Брюс Веллс (1933—2009) — англійський боксер, чемпіон Європи (1953).
 Вернон Веллс (1945) — австралійський актор.
 Герберт Веллс (1866—1946) — британський письменник.
 Джей Веллс (1963) — канадський хокеїст.
 Джуніор Веллс (1934—1998) — американський блюзовий музикант і співак.
 Едвард Уеллс (1667—1727) — англійський картограф, географ та математик.
 Іда Белл Веллс-Барнетт (1862-1931) — афроамериканська журналістка, редакторка газети, суфражистка
 Келлі Веллс (1982) — американська легкоатлетка, олімпійська медалістка (2012).
 Клаудія Веллс — американська акторка
 Метт Веллс (1979) — британський веслувальник, олімпійський медаліст (2008).
 Орсон Веллс (1915—1985) — американський кінорежисер, сценарист, актор і продюсер.
 Роберт Веллс (1961) — британський боксер, олімпійський медаліст (1984).
 Роші Веллс (1976—2008) — американський професійний боксер, призер Олімпійських ігор (1996).

Посилання 
 
Англійські прізвища